Ива́н Алексе́евич Гордие́нко — советский и российский актёр театра и кино.

Биография 
Иван Гордиенко родился 20 декабря 1943 года в украинском городе Белгород-Днестровский. В 1966 году окончил Киевский Театральный Институт (мастерская Д. Алексидзе). Работал в Симферопольском Русском театре, театре ЗГВ в Потсдаме (ГДР), Русском Театре в Ереване, Русском Театре в Таллине, Московском Театре «Вернисаж» и др. С 1999 года — в труппе театра Джигарханяна.

Параллельно театру снимается в кино и телефильмах.

Женат. Жена — Галина, дочь — Мария.

Основные работы в театре

Симферопольский Русский Театр 
 «Царь Федор Иоаннович» (Шаховской; Годунов) — реж. А. Новиков
 «Учитель танцев» (Альдемаро) — реж. М. Владимиров

Театр ЗГВ в Потсдаме (ГДР) 
 «Лес» (Петр) — реж. М.Каширин

Русский Театр в Ереване 
 «Без вины виноватые» (Незнамов) — реж. О. Орбелян
 «Хозяйка Нискавуори» (Юхани) — реж. А. Григорян

Русский Театр в Таллине 
 «Собака на сене» (Теодоро; Фабио) — реж. В. Чершенев

Московский Театр «Вернисаж» 
 «С любовью не шутят» (отец) — реж. Ю. Непомнящий
и другие…

Театр Армена Джигарханяна (с 1999) 
 «Три цилиндра» (дон Сакраменто) — реж. С. Усман аль-Баш
 «Сердце не камень» (Каркунов) — реж. А. Зябликов
 «Ревизор» (Земляника) — реж. С. Газаров
 «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (Бридуазон) — реж. Ю. Клепиков
 «Возвращение домой» (Макс) — реж. В. Ячменев
 «Дон Жуан» (Дон Луис) — реж. В. Ячменев
 «Театр времён Нерона и Сенеки» (Сенатор-Конь)
 «Деревья умирают стоя» (Маурисио)
 «Свадьба Кречинского» (Муромский)
Театр Сатиры (с 2022)

 «Балалайкин и К»  (Парамонов) — реж. С. Газаров
 «Двенадцать месяцев»  (Декабрь) — реж. Л. Крупина

Фильмография 
 1974 — Тайна партизанской землянки — Николай Иванович
  — Рождение
  — Москва
  — Дальнобойщики (3-я серия «Экспедитор») — экспедитор
  — Марш Турецкого (серия «Абонент недоступен») — Волков
  — Мужская работа — лорд Джаад, глава Комиссии Европарламента
  — Нина (телесериал) («Расплата за любовь») — Игорь
 2002 — Белое золото  — генерал ФСБ
2002 — Башмачник —  участник переговоров
  — Бедная Настя — администратор в театре
  — Козлёнок в молоке — продавец «Букиниста»
  — Курорт особого назначения — секретарь
  — Москва. Центральный округ (серия 12 «Рекламная пауза»)
 2003 —  Нет спасения от любви  — пилот
 2003 — Бедная Настя — Администратор в театре
  — Надежда уходит последней
 — Солдаты
  — Чудеса в Решетове — Иван Грозный
 — — «Кулагин и партнёры»
  — Побег — Кисловский
 2005 — Солдаты 3
  — Громовы — сосед
  — Любовь как любовь — адвокат Градов
  — Паутина (телесериал) (серия «Ловушка») — прокурор
 2007 — Закон и порядок: Отдел оперативных расследований (2 сезон) — психиатр Квашенко
 2007 — Оплачено смертью — Библиотекарь
 2007 — Отец
 2007 — Паутина (серия «Ловушка») — Алексей Степанович
 2007 — Савва Морозов
 2008 — Адвокат-5 (серия «Любовь рифма кровь») — Шувалов
  — Час Волкова-2 (серия «Дети войны») — Генрих
 2008 — Папины дочки — учитель географии (114 серия)
  — Безмолвный свидетель 3 (серия «Букинист») — Тараканчук
  — Дикий (серия «Ордена и медали») 
 2009 — В одном шаге от Третьей мировой — Георгий Большаков
  — Исаев — врач Шелехеса
  — Паутина-3 (серия «Ваш выход, Маэстро») — Рогатик
  — Правда скрывает ложь — Сан Саныч, архивариус
  — Час Волкова-3 (Серия «Старики») — Дмитрий Петрович Житинкин
  — «Алиби» на двоих (Россия, Украина) («Наследница», фильм № 9) — Алексей Санин
 2010 — Невидимки  («Манипулятор», 25 серия) — Андрей Романович Вишневский
 2011 — Братья — Вячеслав Наумович, антиквар
  — Вкус Граната — тамада
 2011 — Каменская-6 («Замена объекта», 25 серия) — Лакей
  — Закрытая школа — Иван Савельевич Афанасьев, преподаватель истории
 — Объект 11 («Вечеринка», 9 серия) — Кавун
  — Охотники за бриллиантами — Юрий Андропов
 2011 — Расплата — Фермер
  — Пыльная работа (9 серия, 18 серия) — антиквар
 2011  — Участковый  — Антон Иванович Пасько
 2011 — Хранимые судьбой — врач в Германии
 2011 — Хозяйка моей судьбы — детский писатель
 2012 — Дорога на остров Пасхи — директор банка
 2012 — 45 секунд — Роман Дмитриевич Легат
 2012 — Вероника. Потерянное счастье — регистратор
 2012 — Право на правду («Кровные узы», 27 серия)  — Сергей Леонидович Смирницкий
 2012 — Склифосовский (1 сезон) — отец Кости
 2012 — Хоккейные игры — Юрий Андропов
 2012 — Краплёный
 2013 — Лорд. Пёс-полицейский  («Крайние обстоятельства», 15 серия) — Андрей Лучанский
 2014 — Земский доктор. Любовь вопреки — Елисей Петрович
  — Московская борзая — Сергей
  — Метод — Григорьев, учитель Меглина
 2015 — Правда Саманты Смит — Юрий Владимирович Андропов
  — Последний мент — Захар Иванович Верхонцев
 2015  — Сказки мачехи — Валерий Алексеевич Куваев
 2015 — Срочно выйду замуж
 2015 — Без границ 
 2017 — Время первых — лечащий врач Леонова
 2017 — Дом фарфора — начальник КГБ
 2017 — Паутина — следователь
 2018 — Динозавр
 2019 — Заступники  — судья Полозов 
 2019 — Чёрная лестница
 2020 — Гранд — Александр Александрович Греков (сезон 4, серия 81)

Ссылки 
 Личное дело актёра на сайте «КиноПоиск.ru».
 Информация об актере на сайте «Afisha.ru».
 Михаил Ремизов и Иван Гордиенко на премьере сериала Закрытая Школа.
 Иван Гордиенко: «В театре Джигарханяна молодеешь душой и телом»
 Информация об Иване Гордиенко на сайте театра Сатиры

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Персоналии:Театр Армена Джигарханяна